Норт Хилс има више значења:
 Норт Хилс (Њујорк)
 Норт Хилс (Западна Вирџинија)